

Toponymes 
 Tita, une commune du Burkina Faso
 Tita-Naponé, une commune du Burkina Faso

Patronymes 
En italien Tita est un diminutif du prénom Battista.
Tita peut désigner :
 Amadou Makhtar Mbaye, un artiste sénégalais contemporain ;
 Giovanni Battista Falcieri (1798-1874), gondolier vénitien, serviteur de Lord Byron, puis d'Isaac D'Israeli ;
 Tita (1958-), Milton Queiroz da Paixão, un footballeur brésilien.
 Tita (1981-), Sydney Cristiano dos Santos, un footballeur brésilien.
Surnom de personne
Pseudonyme